Батюко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Батюков, Исаак Полиевктович (1865—1934) — русский живописец.
 Батюков, Сергей Михайлович (или Битюков; в монашестве Серафим; 1878—1942) — архимандрит, деятель катакомбной церкви.